Jméno a příjmení Zdeněk Mlynář nosí tyto osobnosti:

 Zdeněk Mlynář (1930–1997) – český politik 
 Zdeněk Mlynář (cyklista) (* 1976) – český cyklista